De Hees (Limburg), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Horst aan de Maas
De Hees (Noord-Brabant), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Eersel
De Hees (België), een plaats in de Belgische gemeente Bocholt
De Hees (Heerlen), een wijk in de Nederlandse gemeente Heerlen bestaande uit de buurten Aarveld, Bekkerveld, Caumerveld, de Erk, Heesberg, Heeserveld en Vrusschemig.